Ruth Hale – brytyjska alpinistka
 Ruth Hale – amerykańska feministka
 Ruth Hale – amerykańska aktorka